Michał Tomczak – polski prawnik, dziennikarz i działacz sportowy
 Michał Tomczak – polski heliofizyk, dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Przypisy